Пхёнтхэ́к (, Пхёнтхэк-си) — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея. В нём располагается крупная база американских военно-морских сил и морской порт.

История 
Около 100 года до н. э., в эпоху племенных союзов Самхан, на месте современного Пхёнтхэка было поселение Йондаль Пугок, в 475 году получившее статус хёна и названное Пусаном. В 757 году было переименовано в Чинви. Современное название Пхёнтхэк получил в 940 году, когда Чинви был объединён с Суджиймнэ. В 1938 году Пхёнтхэк получил статус уезда (кун). В 1986 году Пхёнтхэку был присвоен административный статус города (си).

География 
Пхёнтхэк расположен в южной части провинции Кёнгидо, на западе граничит с городом Хвасон и омывается Жёлтым морем. На севере граничит с Хвасоном и небольшим городом Осаном. На востоке граничит с Ансоном. На юге граничит с провинцией Чхунчхон-Намдо.

Климат муссонный, находится под влиянием Жёлтого моря. Январь — самый холодный месяц (среднемесячная температура −4 °C в 2003 году). Август — самый тёплый месяц года (среднемесячная температура +24,2 °C в 2003 году). Среднегодовая температура +12,3 °C, годовое количество осадков 1514,8 мм, большая часть из них выпадает в сезон дождей с июня по сентябрь.

Туризм и достопримечательности 
 Музей сельского хозяйства — большая экспозиция, традиционному корейскому и современному сельскому хозяйству. Музей размещён в трёхэтажном здании, выставочные экспонаты включают орудия труда, скульптуры и картины, посвящённые традиционному земледелию, диораму.
 Ботанический сад — расположен на территории 880 м², содержит более 5 тысяч растений 161 вида, как местных, так и зарубежных, включая тропические виды.
 Буддистский храм Симбокса эпохи Объединённого Силла. В храме находится сидячая статуя Будды, входящая в список Сокровищ Кореи под номером 565 (статус присвоен в 1972 году).
 Дворец в Кэксари — был гостевым дворцом династии Ли (Чосон). Древнейшие постройки на территории дворца датируются XVII веком. В эпоху династии Чосон использовался как гостевой дворец для аристократии и высшего чиновничества, сейчас превращён в музей.

Символы 
Как и большинство городов и уездов в Южной Корее, Пхёнтхэк имеет ряд символов:
 Дерево: сосна — символизирует поклонение предкам, а также силу и энергию.
 Цветок: цвет груши — груша является главным продуктом местного агропромышленного комплекса.
 Животное: белая цапля — символизирует гуманность и чистые помыслы.

Города-побратимы 
Пхёнтхэк наладил дружественные связи с более чем 20 городами:

* Наньхуэй вошёл в состав района Пудун в мае 2009 года.

См. также 
 Города Южной Кореи

Примечания

Ссылки 
 
 Страница города в вики-энциклопедии Galbijim

Города Республики Корея
Порты Жёлтого моря
Кёнгидо